Giedraičiai steht für:
 Giedraičiai (Ort), Stadt in Litauen
 Giedraičiai, litauisch-polnisches Adelsgeschlecht, siehe Giedroyć (Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
 Giedroyć